Omán está dividido en once gobernaciones (muhafazah) desde el 28 de octubre de 2011. Cada una de las 11 gobernaciones está dividida en provincias (wilayat).

Regiones y gobernaciones hasta 2011 

Omán se dividió en cinco regiones (mintaqah) y cuatro gobernaciones (muhafazat; singular - muhafazah) hasta el 28 de octubre de 2011.

Las regiones se subdividen en vilayatos (provincias).

Enlaces externos 

 nuevo mapa de Omán (Organización territorial de Omán)

Referencias